Il toponimo Mukarange può riferirsi a diversi settori del Ruanda:

Mukarange, settore del Distretto di Gicumbi
Mukarange, settore del Distretto di Kayonza